Андоне () — фамилия.
 Андоне, Йоан (род. 1960) — румынский футболист, тренер.
 Андоне, Людмила (род. 1989) — молдавская футболистка.
 Андоне, Флорин (род. 1993) — румынский футболист.